San Lupo si può riferire a:

Geografia 
 San Lupo: comune della provincia di Benevento

Santi e beati 
 San Lupo (†?), schiavo e martire, celebrato il 23 agosto;
 san Lupo (†?), martire con San Saturnino a Cesarea in Cappadocia, celebrato il 14 ottobre;
 san Lupo di Troyes (†478), vescovo di Troyes, celebrato il 29 luglio;
 san Lupo di Bayeux (V secolo), vescovo di Bayeux, celebrato il 25 ottobre;
 san Lupo (†540), nipote di san Remigio e suo successore come vescovo di Soissons, celebrato il 19 ottobre;
 san Lupo di Lione (†540), vescovo di Lione, celebrato il 25 settembre;
 san Lupo di Sens (†623); , vescovo di Sens, celebrato il 1º settembre,
 san Lupo di Chalon (†610), vescovo di Chalon, destinatario di una lettera di Gregorio Magno nel 601, celebrato il 27 gennaio;
 san Lupo di Limoges († 637), vescovo di Limoges

Riferimenti 

 Mario Sgarbossa, I santi e i beati, Figlie di San Paolo, Milano 1998, ISBN 88-315-1585-3
 http://www.santiebeati.it/